Сила́єв, Сіла́єв () — російське прізвище, утворене від Силай — народної форми канонічного імені Сила. Відомі носії:
 Силаєв Лев Григорович (1922—1992) — режисер, народний артист УРСР.
 Силаєв Борис Дмитрович ( 1929) — український письменник, сценарист.
 Силаєв Борис Іванович ( 1946) — радянський, киргизький і російський партійний діяч і політик, двічі виконував обов'язки голови уряду Киргизстану у 1998 та 1999 роках.
 Силаєв Іван Миколайович — Герой Радянського союзу, один з широнінців.
 Силаєв Іван Степанович ( 1930) — російський державний діяч.
 Сілаєв Костянтин Валерійович — лейтенант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність»

Див. також 
 Силенко

Примітки 

Російські прізвища